

Patronymes 
Fomine (masculin ; ) ou Fomina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Fomine (1990-), joueur de hockey sur glace biélorusse
 Alexandra Fomina (1975-), joueuse franco-ukrainienne de volley-ball
 Alexandre Fomine (1867-1935), botaniste soviétique
 Boris Fomine (1900-1948), compositeur soviétique
 Denis Fomine (1986-), joueur ukrainien de volley-ball
 Dmitri Fomine (1968-), joueur russe de volley-ball
 Iefim Fomine (1909-1941), général soviétique
 Inna Fomina (1988-), joueuse russe de volley-ball
 Iouri Fomine (1982-), joueur russe de volley-ball
 Ivan Fomine (1872-1936), architecte russe puis soviétique
 Fiodor Fomine (1968-), informaticien théoricien russe travaillant en Norvège
 Sergei Fomine (1917-1975), mathématicien soviétique
 Sergueï Vladimirovitch Fomine (1958-), mathématicien russe et américain
 Silvia Fómina (1962-), compositrice argentine
Pascal Fomine (1961), conducteur SNCF

Patronyme russe